Dropshot (tennis), een type slag bij tennis
 Dropshot (likeur), een drankje met een dropsmaak
 Dropshot (vistechniek), een vistechniek met een shadje boven een bodemloodje
 Dropshot, een variatie op het attractietype Vrije Val.